Альтарелли — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Альтарелли, Гвидо (1941—2015) — итальянский физик-теоретик.
  (род. 1948) — итальянский физик, руководитель проекта European XFEL.